Be the One est un titre pouvant faire référence à :

Album 
 , album de Jackie Jackson sorti en 1989.

Chanson 
 Be the One, single de The Ting Tings sorti en 2008.
 , single de Moby sorti en 2011.
 Be the One, single de BoA sorti en 2014.
 Be the One, single de Dua Lipa sorti en 2015.

Homonymie de titre